Вуэльта Испании 1935 года — дебютная супервеломногодневка по дорогам Испании.

Ход гонки 
Как и многие старые гонки, Вуэльта была организована печатным изданием, газетой «Diario Informaciones». 29 апреля 50 велогонщиков, включая 32 испанцев, выехали из Мадрида в Вальядолид. Погода по ходу этапов неожиданно оказалась холодной и дождливой, поэтому больше подошла бельгийцам, чем хозяевам. Густав Делор выиграл 9 минут на 3-м этапе и захватил лидерство. Мариано Каньярдо составил Делору конкуренцию, несмотря на сход своих партнёров по команде на 4-м этапе. Однако на предпоследнем этапе Каньярдо упал и потерял 5 минут. Делор, чья победа больше не вызывала сомнений, триумфально завершил гонку, выиграв заключительный этап в присутствии 50 000 зрителей на улицах Мадрида. Всего финишную черту пересекли 28 велогонщиков; несмотря на свою многочисленность, испанцы делегировали в первую десятку только одного спортсмена. Финишировавший 4-м в общем зачёте Эдоардо Молинар стал первым победителем горного зачёта, хотя столько же очков набрал его соотечественник Луиджи Барраль.

Этапы

Классификации

Ссылки 
 Вуэльта 1935 на официальном сайте
 Страницы истории: Vuelta a Espana-1935 на velolive.com
 The Beginning of a Grand Event на CyclingRevealed

Вуэльта Испании
1935 год в велоспорте